Севери́на — жіноче ім'я латинського походження. Походить від  — строгий, суворий, міцний. Існує також чоловіче ім'я і прізвище, що походить від імені Северин.

Іменини: 8 січня, 8 червня, 2 вересня, 24 вересня, 23 жовтня, 1 листопада, 19 листопада.

Іншомовні аналоги 
 
 
 , Rina, Severina
 
 
 
 
 , Sere, Seve, Severina, Severino, Sévérine, Sevrina, Sevrine, Seweryna, Søvrina, Søvrine, Severine

Відомі особи з цим іменем 
 Северина (Париллє) — українська монахиня-василіянка, єврейка за походженням, шанувальниця українського мистецтва, етнограф, педагог.
 Северина Вучкович — найвідоміша у світі хорватська поп-співачка, учасниця Євробачення
 Кабарівська, Северина Іванівна (Нерішена Люна) — західноукраїнська громадська діячка початку ХХ ст.
 Ульпія Северина — дружина римського імператора Авреліана
 Северін Лойо — французька каноїстка
 Северін Аміо — французька параканоїстка
 Северін Шампань-Герфо — французька гірськолижниця
 Северін Пон-Комбе — швейцарська бігунка на лижах
 Северін Каніле — бельгійська актриса
 Северін Ан-Марі Вандененде — французька дзюдоїстка
 Северін Ферре — французька співачка
 Северін Бельтрам — французька тенісістка
 Северина Любушкіна — донька російської режисерки

Відомі особи з таким псевдонімом 
 Кароліна Ремі — французька журналістка з феміністичними і соціалістичними поглядами
 Жозіан Грізо — переможниця Євробачення
 Ів Ейнджел — угорська порноакторка та модель

Ім'я в культурі 
 Северін — Персонаж фільму 007: Координати «Скайфолл»
 Северина Лебон — гаїтянський персонаж пісень Тіккі Шельєн, вокалістки російського фолк-гурту 
 Северина — персонаж любовного роману «Льодяне серце Северини» (ISBN:978-5-699-89727-8)
 Северина — персонаж французького роману Анн і Сержа Голонів «Бунтівлива Анжеліка»
 Северина — одноіменна новела гватемальського письменника Родріго Рей Роса про прекрасну книжкову злодійку
 Северина — останній, посмертний роман італійського письменника-соціаліста Іньяціо Сілоне, завершений його дружиною Дариною у 1981 р.
 Северина — ім'я головної героїні фільму Луїса Бунюеля Денна красуня.

Див. також 
 Северин — чоловіче ім'я.
 Северин — прізвище.
  — найвідоміші європейські носійки імені

Жіночі імена